Олекса́ндра Яковенко (* 2006) — українська борчиня.

З життєпису 
В листопаді 2021 перемогла серед юніорів-дівчат на Чемпіонаті світу у «синіх поясах». Представляє місто Київ.

Джерела 
 4 золота, 2 срібла та 3 бронзи
 YAKOVENKO OLEKSANDRA

Українські борці бразильського дзюдзюцу
Чемпіони світу